Мурофуси () — японская фамилия. Известные носители:

 Мурофуси, Кодзи (род. 1974) — японский легкоатлет.
 Мурофуси, Сигэнобу (род. 1945) — японский легкоатлет.
 Мурофуси, Юка (род. 1977) — японская легкоатлетка.